Grätsche bezeichnet eine Stellung mit gespreizten Beinen und steht für:

 eine entsprechende Figur beim Tanz Rock ’n’ Roll, siehe Akrobatik (Rock ’n’ Roll)
 ein Element mit gespreizten Beinen beim Gerätturnen
 eine Maßnahme eines Verteidigers zur Abwehr beim Fußball, siehe Grätsche (Fußball)
 den regelkonformen Beinschlag beim Brustschwimmen

Siehe auch: